Национальное объединение может означать:
 Национальное объединение (Латвия)
 Национальное объединение (Франция)

См. также